Thomas McIlwraith ist der Name folgender Personen:

* Thomas McIlwraith (Ornithologe) (1824–1903), kanadischer Ornithologe
 Thomas McIlwraith (Politiker) (1835–1900), australischer Politiker